Imbituva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Imbituva (ort), Paraná, 
 Imbituva (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar